Karvinen est un patronyme porté notamment par :

 Tea Karvinen
 Michelle Karvinen (1990-) joueuse finlandaise de hockey sur glace.